Дамберг — фамилия. Известные носители:

 Дамберг, Александр Константинович (1843 — ?) — русский живописец и график.
 Дамберг, Вольдемар Францевич (1899—1965) — советский военный деятель, генерал-майор (1943 год).
 Дамберг, Петер (1909—1987) — лингвист ливского языка, ливский поэт и прозаик. Ливский фольклорист и переводчик. Педагог. Один из ярчайших представителей ливской литературы.
 Дамбергс, Валдемарс (1886—1960) — латвийский поэт, писатель, драматург, переводчик.

См. также 
 Кастен-Бёхаймкирхен (Дамберг) — коммуна в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.